Der Davis Cup 1995 war die 84. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 1. und 3. Dezember ausgetragene Finale in Moskau gewannen die Vereinigten Staaten mit 3:2 gegen Russland.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, die sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

1995
Tennisturnier 1995